

Cinema 
 The Charlatan – film del 1916 diretto da Sidney Morgan
 Il giustiziere (The Charlatan) – film del 1929 diretto da George Melford

Letteratura e teatro 
 The Charlatan – operetta di John Philip Sousa
 The Charlatan – opera teatrale di Derek Walcott
 The Charlatan – opera teatrale di Robert Williams Buchanan, poi romanzo con Henry Murray come co-autore
 The Charlatan – romanzo di Sydney Horler

Varie 
 The Charlatan – rivista statunitense dell'Università Carleton di Ottawa

Pagine correlate 
 The Charlatans